Maksim Nikołajewicz Połunin, ros. Максим Николаевич Полунин (ur. 23 czerwca 1975) – kazachski skoczek narciarski. Olimpijczyk (2002) oraz medalista zimowych igrzysk azjatyckich (2003).

W kadrze kazachskiej zadebiutował w 1993 w trakcie mistrzostw świata w Falun. W Pucharze Świata po raz pierwszy wystąpił 7 lutego 1999 w Harrachovie.

W 2001, wraz z Aleksandrem Korobowem, Pawłem Gajdukiem i Stanisławem Filimonowem, zajął dziewiąte miejsce w drużynowym konkursie mistrzostw świata w Lahti.

W 2002 wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City. Zajął 38. miejsce w konkursie na skoczni normalnej oraz 48. na skoczni dużej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Połunina na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Kazachscy olimpijczycy
Kazachscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Ałmaty